Die Football League Second Division 1950/51 war die 48. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1950 und endete am 5. Mai 1951.

Zweitligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester City in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1951/52 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Sheffield Wednesday und FC Everton die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Chesterfield und Grimsby Town, wobei beide Vereine fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1951/52 Third-Division-North-Meister Rotherham United und aus der Third Division South der Gewinner Nottingham Forest die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1950-51 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1950/51
1950